Dos Lagunas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Dos Lagunas, Teopisca, 
 Dos Lagunas (södra Calakmul kommun), 
 Dos Lagunas, San Cristobal De Casas, 
 Dos Lagunas (norra Calakmul kommun), 

Robotskapade Mexikoförgreningar